«Битва поколений» — музыкальное телешоу, в котором мэтры российской эстрады сражаются с молодыми исполнителями.

Изначально премьера шоу должна состояться на телеканале «Муз-ТВ» 6 марта 2022 года, но в итоге была перенесена на 17 сентября 2022 года.

Ведущий шоу — соавтор «Вечернего Урганта» Константин Анисимов.

Правила 
В программе принимают участие два артиста разных поколений. Они будут исполнять живьём четыре трека: абсолютный хит, балладу о любви, кавер на оппонента (до этого такая методика применялась в шоу «Студия 69. Поменялись хитами», ведущим которого также был Константин Анисимов) и горячую новинку.

Оценивать участников будет звёздное жюри, трое из которых — молодые таланты, блогеры и селебрити, а трое других — легенды российского шоу-бизнеса. Постоянными членами жюри проекта стали Виктор Дробыш, Лариса Долина, Mia Boyka и Dava. В разных программах состав основного жюри будут усиливать новые звёздные гости.

Также проводилась зрительское голосование на странице шоу на сайте «МУЗ-ТВ», а также в мобильной игре «PUBG Mobile».

Первый сезон

Выпуски

Первый выпуск (17 сентября 2022) 
Участники:  Группа «Иванушки International» и  Хабиб.

Жюри на выпуск: Денис Клявер и Лёша Свик

Второй выпуск (24 сентября 2022) 
Участники:  Митя Фомин и  Даня Милохин

Жюри на выпуск: Алла Довлатова и Юлия Гаврилина

Третий выпуск (1 октября 2022) 
Участники:  Диана Арбенина («Ночные снайперы») и  Ваня Дмитриенко

Жюри на выпуск: Игорь Крутой и Юрий Музыченко

Четвёртый выпуск (8 октября 2022) 
Участники:  Группа «Градусы» и  Артём Качер

Жюри на выпуск: Баста и Ramil’

Пятый выпуск (15 октября 2022) 
Участники:  Группа «IOWA» и  Мари Краймбрери

Жюри на выпуск: Митя Фомин и Юрий Музыченко

Шестой выпуск (22 октября 2022 года) 
Участники:  Группа «На-На» и  «GAYAZOV$ BROTHER$»

Жюри на выпуск: Сергей Жуков и Егор Шип

Седьмой выпуск (29 октября 2022) 
Участники:  Катя Лель и  Kristina Si

Жюри на выпуск: Анита Цой и ST

Восьмой выпуск (5 ноября 2022) 
Участники:  Оксана «Акула» Почепа и  Mary Gu

Жюри на выпуск: Екатерина Иванчикова и ST

Девятый выпуск (12 ноября 2022) 
Участники:  Николай Басков и  Егор Шип

Жюри на выпуск: Кай Метов и Юлия Гаврилина

В этом выпуске зрительское голосование не проводилось.

Деcятый выпуск (19 ноября 2022) 
Участники:  Ева Польна и  Zivert

Жюри на выпуск: Диана Арбенина и Лёша Свик

В этом выпуске члены жюри не голосовали.

Примечания

Комментарии

Источники 

Телепередачи по алфавиту
Телевизионные музыкальные конкурсы
Телепередачи, запущенные в 2022 году
Телепередачи Муз-ТВ
Телепередачи России